Cornelius Gurlitt (muzikant), Duits muziekpedagoog, organist en componist (1820–1901)
 Cornelius Gurlitt (kunsthistoricus), Duits architect en kunsthistoricus (1850–1938) 
 Cornelius Gurlitt (kunstverzamelaar), Duits kunstverzamelaar (1932–2014)